William Popp (Tóquio, 21 de outubro de 1994) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
William Popp começou a carreira no Tokyo Verdy.

Títulos 
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2018

Naturais de Tóquio
Goleiros do Japão
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas do FC Gifu
Futebolistas do Kawasaki Frontale